Homem bezeichnet:
 ein Fluss in Portugal, siehe Homem

Homem ist der Familienname folgender Personen:
 António Botelho Homem Bernardes Pessoa (1749–1810), Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Edson de Castro Homem (* 1949), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in São Sebastião do Rio de Janeiro
 Guy-Manuel de Homem-Christo (* 1974), französischer Musiker
 José Marcondes Homem de Melo (1860–1937), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von São Carlos do Pinhal
 Lopo Homem, portugiesischer Kartograph und Kosmograph